Namtso steht für:
 Nam Co, tibetischer Salzsee
 (248388) Namtso, Asteroid des Hauptgürtels